Бельві́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Пуатьє, 23 км на південь від Ніора.

Історія 

1 січня 2018 року Бельвіль, Буассероль, Приссе-ла-Шаррієр i Сент-Етьєнн-ла-Сігонь було об'єднано в новий муніципалітет Плен-д'Аржансон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Бельвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Бельвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бельвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр